Abalak může být:
 Abalak (Niger) – město v severním Nigeru
 Abalak (Rusko) – vesnice v Rusku
 Attilaea abalak – rostlina z čeledi ledvinovníkovitých